Снежноя́годник кита́йский () — листопадный кустарник, вид рода Снежноягодник семейства Жимолостные (Caprifoliaceae). В диком виде растёт в Китае.

Ботаническое описание 
Листопадный кустарник, прямостоячий, высотой 1—2,5 м.

Листья без опушения, цельнокрайные, длиной до 2,5 см, с одной стороны сизые, с другой зелёные. Форма овальная, основание клиновидно сужается к черешку, концы листьев бывают как острыми, так и тупыми. Форма от ромбовидной до овальной.

Цветки белые, с колокольчатым венчиком длиной 5—7 мм. Цветёт с июля по сентябрь.

Плоды иссиня-чёрные, с беловатым налётом, яйцевидные, около 7 мм диаметром, с коротким носиком на конце. Содержат 2 косточки. Созревают в сентябре—ноябре.

Применение 
Используется как декоративное растение. В условиях средней полосы России снежноягодник китайский недостаточно зимостоек и может вымерзать в суровые зимы, поэтому в России он не везде распространён .

Таксономия 
,  1(1): 117. 1911.

Примечания

Литература 
 

Жимолостные
Флора Восточной Азии
Флора Азии
Декоративные кустарники